De Primera División 1944/45 was de veertiende uitvoering van de hoogste betaaldvoetbalafdeling in Spanje. Het seizoen begon op 24 september 1944 en eindigde op 20 mei 1945.

Eindstand 

 Granada verloor het degradatieduel van Celta de Vigo met 1-4 en degradeerde.

Uitslagen 
 

Groen : Thuisteam heeft gewonnen
Blauw : Gelijkspel
Rood : Uitteam heeft gewonnen

Topscorers 
De Pichichi-trofee wordt jaarlijks uitgereikt aan de topscorer van de Primera División.

Primera División
Competitievoetbal 1944/45